«Кристалл» — хоккейная команда из города Электросталь. Основана в 1949 году. Выступала также под названиями «Химик», «Клуб и ДК им. К. Маркса», «Команда г. Электростали», СК «Электросталь», «Кристалл», «Элемаш». Прекратила существование в 2014 году.

История 
На  чемпионате РСФСР 1949/1950 г. электростальцы завоевали первое место.

В сезонах  1950/51 и  1951/52 подмосковная команда повторяет этот успех.

В 1952 году электростальцы были включены в состав класса «А» всесоюзного первенства и в течение 12-ти сезонов (с 1952 по 1964 г.) представляли город в высшем хоккейном эшелоне. В эти годы, выступая вместе с такими грандами отечественного хоккея, как «Спартак», «Динамо», ЦСКА, «Крылья Советов» команда совсем не выглядела новичком и входила в шестерку лучших команд страны. Лучший результат в чемпионатах СССР среди коллективов высшей лиги — пятое место, был показан в 1954 году.

К середине 60-х годов «звездная» эпоха «Кристалла» закончилась, в 1964 году команда покинула высший эшелон, а затем и первый. Главной причиной произошедшего можно назвать постоянный отток способных хоккеистов в известные хоккейные клубы страны. Образно говоря, «Кристалл» надолго стал донором ведущих коллективов Москвы, команд других городов. Кризис оказался затяжным и «Кристалл» в последующие годы лишь эпизодически появлялся в первой лиге.

Вступивший в строй в 1971 году ледовый дворец «Кристалл», вмещающий до 4500 (3500 после реконструкции) зрителей, придал мощный импульс для возрождения большого хоккея в Электростали. Дворец спорта, позволивший улучшить учебно-тренировочный процесс, поднять на новый уровень детско-юношеский хоккей, и сегодня является крупным культурным центром города, излюбленным местом отдыха его жителей.

Новый подъём электростальского хоккея пришёлся на середину 80-х годов, и связан он был с приходом в команду главного тренера Валентина Михайловича Григорьева (трагически погибшего летом 1990-го года). В период с 1985 по 1992 г. «Кристалл» считался одной из сильнейших команд первой союзной лиги, не раз участвовал в переходных турнирах команд высшей и первой лиг. По уровню игры команда уже не уступала многим старожилам высшей лиги.

Однако в компанию сильнейших электростальцы возвратились лишь в сезоне 1994/95 г., когда союзного чемпионата уже не было, а первенство страны разыгрывалось под эгидой Межнациональной хоккейной лиги. На протяжении пяти сезонов (1994/95 — 1999/2000, кроме 1998/99) электростальская дружина выступала сначала в МХЛ, а затем суперлиге чемпионата России. Команда показала себя боевитым, волевым коллективом, способным достойно проводить матчи с любым соперником.

С 2000 года подмосковная команда начала выступать в высшей лиге первенства России. Это были три самых тяжелых года в истории команды. Когда спонсоры и городские власти от неё отвернулись, команда существовала на личные средства президента клуба Исхакова Р. И., и выжила лишь за счет его титанических усилий. За этот период в клубе подросла талантливая молодёжь: Жердев, Туник, Бабчук, Крикунов, Назаров, Ант. Дубинин, Ковыршин, Игнатушкин, Шкотов и другие.

Вплоть до 2005 ситуация была крайне тяжелой, два года подряд «Кристалл» занимал предпоследние места в первенстве высшей лиги, а перед сезоном 2005/2006 не смог найти деньги даже на заявочный взнос для участия в высшей лиге. Однако городские власти не оставили клуб в беде, и команда под руководством Владимира Мариничева, состоящая сплошь из воспитанников городского хоккея в течение одного сезона вернулась во второй эшелон отечественного хоккея.

В 2007 году в клуб пришло новое руководство — президентом клуба стал мэр города — Андрей Александрович Суханов, генеральным директором назначен Павел Вячеславович Ларькин. В клуб пришла новая команда менеджеров, перед которой стоит непростая задача вернуть городской хоккей на былой уровень. Ставка была сделана на воспитанников местной СДЮШОР, а во главе команды появился тандем экс-хоккеистов Константина Фролова и Александра Иванова. Кроме того, была достигнута договорённость о сотрудничестве с ХК МВД. Привлечены спонсоры и рекламодатели. Подписан договор о спонсорстве на 2 года с представителем ресторанного бизнеса.

Летом 2008 года на пост генерального директора заступил Валерий Субботин, а главным тренером стал Виктор Соколов (прежде — старший тренер ХК «Дмитров»). Команда существенно омолодилась, в основном, за счет воспитанников СДЮШОР «Кристалл». В итоге клуб занял последнее место во всей высшей лиге и вылетел в первую лигу.

Сезон 2009/10 команда провела в первой лиге. В составе команды были в основном молодые ребята — воспитанники клуба, усиленные опытным хоккеистом, немало поигравшем в Суперлиге и КХЛ Василием Чистоклетовым. Возглавил команду Мариничев В. В., который ранее добивался успеха с электростальским клубом. В итоге команду уступила лишь в финале Первой лиги куда более опытному и мастеровитому ХК «Белгород».

В сезоне 2010/11 ХК «Кристалл» принимал участие в первой лиге. В регулярном чемпионате хоккеисты заняли 8-е место и в следующий этап соревнований плей-офф электростальцы попали на ХК «Липецк», занимавший первую строчку. В упорнейшем 5-матчевом противоборстве липчане оказались сильнее.

В межсезонье 2011/12 в клубе произошла смена генерального директора. Вместо В. Субботина был назначен амбициозный Василий Нарзяев. У команды появились инвесторы. Цель, поставленная перед командой — первое место.

В межсезонье 2013/14 в клубе произошла очередная смена Генерального директора. Вместо Василия Нарзяева в сентябре на пост Директора клуба был назначен Шафетдинов Денис Исхакович. Была поставлена задача на омоложение клуба и на переход в МХЛ.

в Сезоне 2014/15 ХК «Кристалл» заявился в МХЛ Б, основу команды составили воспитанники СДЮШОР «Кристалл».

Достижения

Чемпионат РСФСР по хоккею с шайбой 
 Чемпион (5) — 1950, 1951,1952, 1972, 1977

Кубок РСФСР по хоккею с шайбой 
 Обладатель — 1952
 Финалист (2) — 1951, 1974

Известные воспитанники 

В Электростали начинали свой спортивный путь:
 многократный чемпион СССР, олимпийский чемпион 1968 года, чемпион мира и Европы 1965, 1966 и 1968 годов, заслуженный мастер спорта Анатолий Ионов
 чемпион мира и Европы 1963 года, лучший снайпер страны 1961 года, заслуженный мастер спорта Юрий Парамошкин
 трёхкратный чемпион Европы 1957, 1958 и 1958 годов вратарь Евгений Ёркин
 нападающий — чемпион Европы Виктор Пряжников
 нападающий, чемпион мира среди молодёжных команд 2002 Александр Суглобов
 нападающий, чемпион мира 2009 и 2012 Николай Жердев
 защитник, чемпион мира 2008 и 2009 Виталий Прошкин
 вратарь, чемпион мира среди молодёжных команд 2011 Дмитрий Шикин
В Электростали сформировался как тренер Николай Эпштейн.

Главные тренеры 

 1949—1951 — Валентин Васильевич Лютиков
 1951—1952 — Дмитрий Васильевич Рыжков
 1952—1953 — Николай Семёнович Эпштейн
 1953—1955 — Анатолий Владимирович Сеглин
 1955—1956 — Валентин Васильевич Лютиков
 1956—1958 — Дмитрий Васильевич Рыжков
 1958—1964 — Николай Владимирович Нилов
 1964—1968 — Виктор Григорьевич Шувалов
 1968—1970 — ?
 1970—1971 — Анатолий Фёдорович Пронкин
 1971—1972 — ?
 1972—1973 — Юрий Георгиевич Парамошкин
 1973—1978 — ?
 1978—1979 — Анатолий Семёнович Ионов
 1979—1982 — ?
 1982—1983 — Игорь Иванович Степанов
 1983—1984 — Станислав Алексеевич Ильин
 1984—1990 — Валентин Михайлович Григорьев
 1990—1991 — Николай Николаевич Стаканов
 1991—1992 — Владимир Владимирович Андреев
 1992—1997 — Владимир Витальевич Мариничев
 1997—1998 — Сергей Алексеевич Сальников
 1998—1999 — Александр Петрович Зачёсов
 1999—2000 — Владимир Витальевич Мариничев
 2000—2001 — Сергей Валерьевич Карый
 2001—2002 — Равиль Искандерович Исхаков
 2002—2003 — Владимир Витальевич Мариничев
 2003—2003 — Юрий Николаевич Бубнов
 2003—2004 — Сергей Александрович Борисов
 2004—2005 — Александр Петрович Зачёсов
 2005—2006 — Владимир Витальевич Мариничев
 2006—2007 — Андрей Борисович Михайлов
 2007—2008 — Константин Николаевич Фролов
 2008—2009 — Виктор Петрович Соколов
 2009—2012 — Владимир Витальевич Мариничев
 2012—2014 — Вадим Юрьевич Мусатов
 2014—2015 — Дмитрий Сергеевич Вершинин
 2015—2015 — Вадим Юрьевич Мусатов

Арена 

Домашней ареной ХК «Кристалл» является Ледовый дворец спорта «Кристалл», который вмещает 3500 зрителей. Ледовый дворец находится по адресу: г. Электросталь, ул. Радио, д. 3.

Ссылки 
 Официальный сайт

 
Хоккейные клубы СССР
Хоккейные клубы России
Спортивные клубы Московской области